Марио Беретта (; 30 октября 1959 года, Милан) — итальянский футбольный тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал за клубы Серии D. Учился в научном лицее имени Алессандро Вольты в Милане и Высшем институте физической культуры. Затем Беретта долгое время тренировал различные юношеские команды, работал в миланском Центре Шустера. Перейдя на работу со взрослыми Беретта за несколько лет добрался до Серии B, где он два сезона возглавлял "Тернану". В 2004 году получил приглашение из элиты от "Кьево". В 2005 году Беретта возглавил "Парму", с которой он закончил сезон в чемпионате на девятом месте. Однако после коррупционного скандала "Кальчополи" клуб переместился на седьмое место, давшее ему право выступить в Кубке УЕФА. Своей следующей команде "Сиену" тренер в 2007 году помог избежать вылета из Серии А. В 2008-09 гг. находясь у руля "Лечче", Беретта запомнился своими перепалками с тогдашним наставником "Интера" Жозе Моуринью. Затем в Серии А Беретта без особого успеха руководил "Брешией" и "Чезеной". 

В июне итальянец впервые решил попробовать свои силы за рубежом. Он заключил двухлетний контракт с греческим клубом ПАОК. Однако уже через месяц президент "черно-белых" Теодорос Загоракис был вынужден разорвать с ним соглашение из-за неудовлетворительных результатов команды в межсезонье и негативных отношений тренера с несколькими игроками. Последним коллективом специалиста в 2014 году стала "Латина".

В начале 2018 года Марио Беретта стал ответственным за развитие молодежного сектора в "Милане".

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sports.ru

Футболисты Италии
Игроки ФК «Про Сесто»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Про Патрия»
Тренеры ФК «Комо»
Тренеры ФК «Лумеццане»
Тренеры ФК «Варезе»
Тренеры ФК «Тернана»
Тренеры ФК «Кьево»
Тренеры ФК «Парма»
Тренеры ФК «Сиена»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Торино»
Тренеры ФК ПАОК
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Чезена»
Тренеры ФК «Латина»